Имя римского папы — тронное имя, под которым Папа Римский официально известен в период своего понтификата.

Порядок принятия имени 
В наше время папа сразу же после избрания на конклаве и принятия выборов объявляет, под каким именем будет править; это имя может сопровождаться номером (подобно номерам монархов). После этого кардинал-протодьякон публично в составе торжественного возглашения Habemus Papam произносит после мирского имени нового папы: qui sibi nomen imposuit (который себе принял имя), затем следует принимаемое имя и номер. Чаще при этом папское имя даётся в родительном падеже (Ioannis Pauli Primi — Иоанна Павла Первого), но, например, при объявлениях об избрании пап Павла VI в 1963 году и Франциска в 2013 году был использован винительный падеж (Paulum Sextum, Franciscum). Оба варианта в латинском языке являются правильными.

Традиция смены имени 

Не всегда римские папы меняли имена. Первым таким был живший в VI веке римлянин Меркурий, решивший, что имя языческого бога не подходит для папы и правивший под именем Иоанна II; примерно с IX века папы, меняющие имена, уже преобладают. Последними папами, правившими под тем же именем, с каким были крещены, были Адриан VI (Адриан Флоренс, 1522—1523; он же последний папа-неитальянец до 1978 года) и Марцелл II (Марчелло Червини, 1555, умер вскоре после избрания). Формально никакие правила не обязуют их это делать и до сих пор.

Выбор имени и его смысл 

Выбор имени часто носит тот или иной значимый характер. Прежде всего, папы последние несколько веков стараются выбрать имя в честь представительной череды своих предшественников, есть традиционные частые папские имена (имена Лев, Бенедикт, Климент, Пий, Григорий, Иннокентий встречались более 10 раз). Некогда популярные имена Стефан и Бонифаций не использовались уже много веков. Особую историю имеет имя Иоанн — некогда самое частое у пап и у антипап, после одиозного антипапы Иоанна XXIII (Бальтазара Коссы) его более 500 лет не принимал ни один понтифик вплоть до кардинала Ронкалли, который вновь взял имя Иоанн XXIII в 1958. Как объяснял сам Ронкалли, такой выбор был связан с тем, что его отца звали Джованни (Иоанн).

Имя может нести идеологическую нагрузку, так, папское имя Пий ассоциируется с консерватизмом (Пий IX, Пий X и особенно Пий XII); один из ультраконсервативных антипап-седевакантистов Люциан Пульвермахер принял имя Пия XIII. Имена Иоанн и Павел ассоциируется с приверженностью идеям II Ватиканского собора, проведённого Иоанном XXIII и Павлом VI. Имя Бенедикт, выбранное Ратцингером, сам папа интерпретирует как знак почитания св. Бенедикта Нурсийского и преемственности по отношению к папе-дипломату и миротворцу Бенедикту XV.

По традиции, папы никогда не выбирают имя Пётр, которое носил апостол Пётр, считающийся первым епископом Рима (хотя никаких формальных правил, запрещающих это, нет). Согласно средневековому пророчеству о папах, Пётр II («Пётр Римлянин», ) будет последним папой перед концом света.

Нумерация 
Номера, используемые для различения пап с одинаковыми именами, начали время от времени употребляться, начиная с Сикста II (257—258); он был первым, кто использовал номер больше единицы, а с конца X века такое употребление стало постоянным. При папе Льве IX (1049—1054) номер впервые появился на папских печатях. Если папское имя встречалось только один раз, номер I, как правило, не используется (но см. следующий раздел об именах Иоанна Павла I и Франциска).

После антипапы Иоанна XXIII (Бальтазара Коссы) кардинал Ронкалли в 1958 году вновь взял имя Иоанн XXIII, подчеркнув тем самым, что Косса не был законным папой. Не всегда, однако, антипапы пропускаются при выборе номера: например, хотя Бенедикт X, Александр V и Иоанн XVI были антипапами, их номера учитываются в общем порядке нумерации.

Мартин IV и Иоанн XXI присвоили себе номера ошибочно: первый принял пап Марина I и Марина II за Мартина II и Мартина III; второй считал, что существовал папа с именем Иоанн XX (хотя есть мнение, что он учитывал легендарную папессу Иоанну).

Современность 
В 1978 году кардинал Лучани принял имя Иоанн Павел I и этим совершил настоящую «ономастическую революцию». Во-первых, он принял ранее не употреблявшееся имя с номером I: всем другим папам этот номер был присвоен уже «задним числом», после появления традиции использовать номера, а последним папой до Иоанна Павла I с ранее не встречавшимся именем был правивший более чем за тысячу лет до него Ландон (913—914). Во-вторых, впервые в истории папства понтифик принял двойное имя. Лучани сделал это в честь двух своих ближайших предшественников — Иоанна XXIII и Павла VI.

Его преемник кардинал Войтыла, самый знаменитый папа XX века, принял это же имя — Иоанн Павел II. Следующий папа, преемник Войтылы кардинал Ратцингер, выбрал более традиционное тронное имя — Бенедикт XVI. Тем самым подтвердилась наблюдаемая закономерность, согласно которой трое пап никогда не берут одинаковых имён подряд.

Преемник Бенедикта XVI кардинал Бергольо вновь избрал себе имя, никогда ранее не использовавшееся римскими папами — Франциск (причём на сей раз уже не являвшееся сочетанием имён предшественников). В отличие от Иоанна Павла I, Франциск не использует номера I (было объявлено, что он будет так именоваться, только если впоследствии появится папа Франциск II).

Часто встречающиеся папские имена 

Приведены папские имена, встречавшиеся 5 раз и более; указаны годы, когда данное имя было выбрано в последний раз на текущий момент.
 Иоанн — 21 раз (максимальный номер XXIII; Иоанн XVI был антипапой, Иоанна XX не существовало), 1958
 Григорий — 16 раз, 1831
 Бенедикт — 15 раз (максимальный номер XVI; Бенедикт X был антипапой), 2005
 Климент — 14 раз, 1769
 Иннокентий — 13 раз, 1721
 Лев — 13 раз, 1878
 Пий — 12 раз, 1939
 Стефан — 9 или 10 раз (максимальный номер IX (X); двойная нумерация связана с разногласиями по поводу включения в списки папы Стефана II), 1057
 Бонифаций — 8 раз (максимальный номер IX; Бонифаций VII был антипапой), 1389
 Урбан — 8 раз, 1623
 Александр — 7 раз (максимальный номер VIII; Александр V был антипапой), 1689
 Адриан — 6 раз, 1522
 Павел — 6 раз, 1963
 Целестин — 5 раз, 1294
 Николай — 5 раз, 1447
 Сикст — 5 раз, 1585

Менее частые папские имена 
 4 имени встречались по 4 раза: Анастасий, Гонорий, Евгений, Сергий
 7 имён — по 3 раза: Виктор, Каликст, Луций, Мартин, Сильвестр, Феликс и Юлий
 Максимальный номер законного папы Феликса — IV; Феликс II был антипапой; также существовал антипапа Феликс V. 
 Законные папы Мартин IV и Мартин V носили такие номера, потому что ошибочно приняли за Мартинов II и III двух пап по имени Марин.
 10 имён — по 2 раза: Агапит, Адеодат, Геласий, Дамасий, Иоанн Павел, Марин, Марцелл, Пасхалий, Пелагий и Теодор
 44 имени — по 1 разу: Агафон, Аникет, Антер, Валентин, Вигилий, Виталий, Гай, Гигин, Гиларий, Гормизд, Дионисий, Домн, Евсевий, Евтихий, Елевферий, Захарий, Зефирин, Зосима, Клет, Конон, Константин, Корнелий, Ландон, Либерий, Лин, Марк, Марцеллин, Мильтиад, Пётр, Понтиан, Роман, Сабиниан, Северин, Сизинний, Сильверий, Симмах, Симплиций, Сириций, Сотер, Телесфор, Фабиан, Формоз, Франциск и Эварист

Церковные имена
 
История папства
Имена людей